Osoby o tym nazwisku:
 Adam Bortnowski – polski reżyser
 Aleksander Bortnowski – polski generał
 Bronisław Bortnowski – polski działacz komunistyczny, publicysta, oficer sowieckich służb wywiadowczych
 Czesław Bortnowski – polski koszykarz 
 Marcin Bortnowski – polski kompozytor
 Stanisław Bortnowski – polski nauczyciel akademicki
 Władysław Bortnowski – polski generał i działacz emigracyjny
 Zbigniew Bortnowski – polski inżynier, poseł na Sejm

Zobacz też 
 Bortnowska